Рафаел Надал и Томи Робредо су бранили титулу, али нису учествовали те године.

Рајнер Шитлер и Лу Јен-сјун су у финалу победили Махеша Бупатија и Јонаса Бјеркмана са 7–5, 4–6, 7–6(7–4).

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 2005.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2005.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови